Sergueï Petrenko (né en 1955), footballeur et entraîneur de football russe
 Sergueï Petrenko (né en 1956), céiste soviétique
 Sergueï Petrenko (né en 1968), joueur russe de hockey sur glace